Łabiszyn – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim
 Łabiszyn – dawna osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Łabiszyn
 Łabiszyn – gmina miejsko-wiejska w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim
 Łabiszyn – dawna gromada w powiecie szubińskim w województwie bydgoskim

Zobacz też 
 Dekanat Łabiszyn
 Łabiszyn-Wieś
 Śluza Łabiszyn